Лашкарьов Георгій Вадимович — доктор фіз.-мат. наук, професор.
 Лашкарьов Вадим Євгенович (7 жовтня 1903, Київ — 1 грудня 1974, Київ) — український науковець, першовідкривач фізичних ефектів, які були покладені в основу напівпровідникових технологій і мікроелектроніки, академік Академії наук УРСР.

Див. також
 Лошкарьов